Турово — деревня в Кимрском районе Тверской области. Входит в состав Приволжского сельского поселения.

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
Расположена на северо-восток от озера Азаровское в 400 метрах от него; в 6 км. на север от посёлка Приволжский и в 19 км к северо-востоку от Кимр по прямой. Абсолютная высота — 114 метров над уровнем моря.
 Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Кимрского района